ZOI je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 zaščitna oznaka izdajatelja, predpisani element računa
 Zimske olimpijske igre, mednarodni športni dogodek.